Дми́трий Гу́сев:
 Гусев, Дмитрий Васильевич (1845—1894) — профессор Казанской духовной академии, патролог.
 Гусев, Дмитрий Геннадьевич (род. 1972) — российский политтехнолог.
 Гусев, Дмитрий Иванович (1906—1979) — Герой Социалистического Труда.
 Гусев, Дмитрий Николаевич (1894—1957) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Гусев, Дмитрий Сергеевич (1915—1987) — Герой Советского Союза. Примечания